Palazzo Bartolommei pode referir-se a um dos seguintes palácios de Florença:

 Palazzo Bartolommei-Buschetti
 Palazzo Bartolommei (Via Cavour)
 Palazzo Bartolommei (Via dell'Oriuolo)

Desambiguação